Ministerkonferenz bezeichnet verschiedene Gremien, darunter:

 diverse Fachministerkonferenzen der deutschen Bundesländer, darunter die
 Agrarministerkonferenz
 Arbeits- und Sozialministerkonferenz
 Bauministerkonferenz
 Europaministerkonferenz
 Finanzministerkonferenz
 Gesundheitsministerkonferenz
 Gleichstellungs- und Frauenministerkonferenz
 Innenministerkonferenz
 Integrationsministerkonferenz
 Jugend- und Familienministerkonferenz
 Justizministerkonferenz
 Kultusministerkonferenz
 Raumentwicklungsministerkonferenz
 Sportministerkonferenz
 Umweltministerkonferenz
 Verbraucherschutzministerkonferenz, s. Liste der amtierenden deutschen Landesverbraucherschutzminister
 Verkehrsministerkonferenz
 Wirtschaftsministerkonferenz

 die WTO-Ministerkonferenzen, darunter die 
 Ministerkonferenz der Wirtschafts- und Handelsminister der WTO in Seattle 1999

 die Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in Europa

Siehe auch:
 Ministerrat